Glochidio – spine setolose di alcune Cactaceae
Glochidio – stadio larvale di alcuni molluschi Unionidi